Varma peut faire référence à :

Entreprise 
 Varma, caisse de retraite finlandaise.

Patronymes 

 Deven Varma (1937-2014), acteur indien.
 Indira Varma (née en 1973), actrice anglaise.
 Mahadevi Varma (1907-1987), poétesse indienne.
 Pavan K. Varma (né en 1953), diplomate, romancier et essayiste indien.
 Ram Gopal Varma (1962 - ), réalisateur, producteur et scénariste indien.
 Ravi Varmâ (1848-1906), peintre indien.
 Yatin Varma, homme politique mauricien.